Alfred Thompson peut désigner :
  (1831-1895), librettiste britannique ;
  (1839-1874), architecte anglais ;
  (1840-1896), peintre paysagiste américain ;
 Alfred Burke Thompson (1862-1942), homme politique canadien en Ontario ;
  (1869-1940), homme politique canadien du Yukon ;
  (1915-1985), officier canadien de la Royal Air Force.